

France 
 La Frasse, ancienne commune française du département de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Arâches-la-Frasse.
 Nombreux lieux-dits La Frasse ou Les Frasses en Savoie

Suisse 
 La Frasse, localité de la commune de Châtel-Saint-Denis dans le canton de Fribourg.
 Le glissement de terrain de La Frasse, commune d'Ormont-Dessous, canton de Vaud.
 Nombreux lieux-dits en Suisse romande.

Frasse